Вишнев () — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721880802. Население по переписи 2001 года составляет 518 человек. Почтовый индекс — 45271. Телефонный код — 3365. Занимает площадь 1,913 км².

Адрес местного совета 
45245, Волынская область, Киверцовский н, с.Борохов, ул.Визволителив, 27а

Ссылки 
 Вишнев на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Киверцовского района